Кайса Оберг Линдстен (род. 5 марта 1953 года) - шведский переводчик.

Переводит с русского и французского. В 1970-е гг. контактировала с советскими издательствами, переводила пропагандистскую и детскую литературу.
Известна своими переводами на шведский язык произведений Светланы Алексиевич, Михаила Бахтина, Льва Выготского, Федора Достоевского, Ника Перумова, Андрея Платонова.

Признание и награды 
Перевод книги Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо", сделанный Кайсой Оберг Линдстен, удостоен специального приза конкурса "Перевод года" (Årets översättning, 2012)

Избранные переводы 
 Lev Vygotskij: Fantasi och kreativitet i barndomen (Воображение и творчество в детском возрасте) (Daidalos, 1995)
 Åtta vitryska poeter (Svenska institutet, 1999)
 Michail Bachtin: Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten (Anthropos, 2000)
 Andrej Platonov: Grundgropen (Котлован) (Ersatz, 2007)
 Andrej Platonov: Lyckliga Moskva (Счастливая Москва), Ersatz, 2008. ISBN 978-91-88858-733
 Andrej Platonov: Dzjan (Джан), Ersatz 2009, ISBN 978-91-88858-79-5
 Fjodor Dostojevskij: Vinteranteckningar om sommarintryck (Зимние заметки о летних впечатлениях) (Vesper, 2010)
 Svetlana Aleksijevitj: Kriget har inget kvinnligt ansikte: en utopis röster. Stockholm: Ersatz, 2012. ISBN 978-91-87219-00-9
 Svetlana Aleksijevitj: Fria ord på flykt, texter av och intervjuer med författare som levt i exil i Sverige som fristadsförfattare, i boken ingår avsnitt ur Aleksijevitjs bok Zinkpojkarna. Malmö: Rámus, 2012. ISBN 978-91-86703-18-9
 Svetlana Aleksijevitj: Tiden second hand : slutet för den röda människan (Время second hand) (Ersatz, 2013)
 Svetlana Aleksijevitj: De sista vittnena : solo för barnröst, Ersatz, 2015. ISBN 978-91-87891-24-3

Примечания

Ссылки 
 

 

Переводчики с русского языка
Переводчики Швеции
Переводчики на шведский язык
Переводчики прозы и драматургии на шведский язык